Jamal Thiaré (Kaolack, 31 maart 1993) is een Senegalees voetballer. Hij staat sinds juli 2018 onder contract bij het Franse US Avranches.

Carrière 
Sporting Charleroi haalde Thiaré in januari 2013 weg bij het Senegalese CNEPS Excellence. Hij debuteerde voor Charleroi tijdens het seizoen 2012/13. In zijn eerste seizoen speelde hij in totaal 141 minuten. Hij heeft nog een doorlopend contract tot medio 2016, met optie op twee seizoenen extra.

In het seizoen 2014/15 werd Thiaré door Charleroi verhuurd aan de Franse derdeklasser US Avranches. In de zomer van 2015 nam de club hem definitief over van Charleroi. Na vier seizoenen in de Championnat National verhuisde Thiaré naar Le Havre AC uit de Ligue 2.

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sporting Charleroi

Senegalees voetballer